Südzentraltimor () ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im indonesischen Teil Timors. Es ist Teil der Provinz Ost-Nusa Tenggara (). 1959 wurde der Regierungsbezirk aus den traditionellen Reichen Molo, Amanatun und Amanuban gebildet.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 9⁰ 26′ und 10⁰ 10′ s. Br. sowie zwischen 124⁰ 49′ 01″ und 124⁰ 04′ 00″ ö. L. Er grenzt im Westen an den Bezirk Kupang, im Norden an den Bezirk Nordzentraltimor () und im Nordosten an Malaka. Im Osten und Süden bildet die etwa 90 km lange Küstenlinie der Timorsee () eine natürliche Grenze. Im Nordwesten liegt der mit  höchste Berg Westtimors, der Mutis.

Mit nahezu 4.000 Quadratkilometern Fläche und 471.000 Einwohner hat der Regierungsbezirk die drittniedrigste Bevölkerungsdichte im Westteil der Insel Timor.

Verwaltungsgliederung 
Der Kabupaten unterteilt sich in 32 Distrikte (Kecamatan) mit 278 Dörfern: 266 Desa und 12 Kelurahan. Die weitere Gliederung erfolgt in 777 Dusun (Weiler), 1.737 RW (Rukun Warga, Wohnviertel) und 4.205 RT (Rukun Tetangga, Nachbarschaften).

Demografie 

Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten im Regierungsbezirk Südzentraltimor 455.410 Menschen, davon 229.141 Frauen (50,32 %) und 226.269 Männer (49,68 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,17 %. Mitte 2022 waren 88,80 Prozent der Einwohner Katholiken und 8,85 % Protestanten, zum Islam bekannten sich 2,23 %. 68,63 % oder 323.257 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 23,92 % waren Kinder und 8,45 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 59,05 % ledig, 37,68 % verheiratet, 0,29 % geschieden und 2,98 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 66,30 und war der zweitniedrigste der acht Regierungsbezirke. Der HDI-Index lag 2020 mit 62,15 unterhalb des Provinzdurchschnitts von 65,10.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Timor Tengah Selatan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Westtimor